Lapham (prononcé ) est un nom de famille notamment porté par :

 David Lapham (né en 1970), dessinateur et auteur de comics américain
 Kirsten Lapham (née en 1989), nageuse zimbabwéenne
 Lewis H. Lapham (né en 1935), polémiste et essayiste américain
 Roger Lapham (1883-1966), homme politique américain